Anthony John Valentine Obinna – arcivescovo cattolico nigeriano
 Eric Obinna – ex calciatore nigeriano, attaccante
 John Michael Nchekwube Obinna – calciatore nigeriano, centrocampista svincolato
 Victor Obinna – ex calciatore nigeriano, attaccante